Крихітка Цахес — київський рок-гурт.
 Крихітка Цахес — назва книги Ернста Теодора Амадея Гофмана, головний персонаж якої має це ж ім'я.